

Sigle 
 Wiswesser Line Notation – notazione lineare per descrivere la struttura di una molecola

Codici 
 WLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Little Naukati (Stati Uniti)
 wln – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua vallona
 WLN – codice ISO 3166-2:GB del Lothian Occidentale